Хесус () — один из 7 районов, которые составляют провинцию Лаурикоча, в департаменте Уануко, под управлением регионального правительства Уануко, Перу.

История 
Провинция была создана в соответствии с законом № 26458 от 31 мая 1995 года.

Примечания 

Районы Перу